Едді Вайзмен (,  28 грудня 1911, Ньюкасл —  6 травня 1977) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1927 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Йорк Амеріканс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 499 матчів у НХЛ, включаючи 43 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1941.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»